Ve čtvrtek 9. března 2023 došlo ve večerních hodinách při společném shromáždění svědků Jehovových v hamburské čtvrti Groß Borstel k útoku jejich bývalého člena  Philippa F. střelnou zbraní. Informaci přinesla německá média, oficiální stránky svědků Jehovových a pro náboženský přesah reflektoval tuto událost také český religionistický portál Náboženský infoservis.

Útočník zabil čtyři muže, dvě ženy, z toho jednu těhotnou a její nenarozené dítě. Byl již dříve prověřován jako držitel střelné zbraně na základě anonymního oznámení.

Následně list Hamburger Abendblatt přinesl informace o vzniku pietního místa u dotčeného sálu Království.

Externí odkazy 
 Článek portálu Südwest Presse
 Střelba v Sále Království svědků Jehovových v Hamburku: osm mrtvých : Náboženský infoservis 
 Oficiální zpráva organizace Svědků Jehovových
 Článek listu Hamburger Abendblatt
Zločiny z nenávisti
Události roku 2023
Svědkové Jehovovi